Belair Estates ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Belair Estates (Georgia), im Bulloch County
 Belair Estates (North Carolina), im Pitt County
 Belair Estates (South Carolina), im Darlington County

Siehe auch:
 Bel Air Estates